Cerdale är ett släkte av fiskar. Cerdale ingår i familjen Microdesmidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Cerdale